Azadi steht für:

 Azadi, eine kurdische Geheimorganisation
 Freiheitsturm (Azadi), gleichnamiger Turm in Teheran

Azadi ist der Familienname folgender Personen:
 Samad Azadi (* 1971), deutscher Karateka